Wempner ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Wempner (1910–1994), niederdeutscher Schauspieler und Bühnenautor 
 Michael Wempner (* 1962), deutscher Bühnenautor in den Bereichen Schauspiel, Musical und Komödie